Салуметс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Салуметс, Андрес (род. 1971) — эстонский биолог и биохимик, профессор репродуктивной медицины Тартуского университета.
 Салуметс, Яак (род. 1949) — советский эстонский баскетболист, тренер.